George Caleb Bingham (Comtat d'Augusta, Virgínia, 1811 - Kansas City, Missouri, 1879), pintor estatunidenc.
 William Laurence Bingham (Belfast, 1931 - 2022), antic jugador i entrenador de futbol nord-irlandès.
 Bob Bingham (1946, Seattle, Washington), actor i cantant estatunidenc.
 Bingham (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Bingham (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Bingham Canyon, mina a cel obert situada al sud-oest de Salt Lake City (Estats Units)
 Bingham Lake, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.